В двух шагах от «Рая» (повесть) — повесть Сергея Наумова.
 В двух шагах от «Рая» — фильм по мотивам повести Сергея Наумова.
 В двух шагах от рая (роман) — роман Михаила Евстафьева.